Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 20 лет) в Дивизионе «В» прошёл в македонском Кавадарци. Сборная Великобритании и Словакии, победитель и финалист турнира, получили право выступить в следующем году в Дивизионе «А» Чемпионата Европы.

Результаты

Группа A

Группа В

Матчи за 9 — 10-е места 
 Австрия — Македония — 71:62
 Македония — Австрия — 78:60

Игры Плей-офф

Игры за 5-8-е места

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 1.  Великобритания — попадание в «Дивизион А»
 2.  Словакия — попадание в «Дивизион А»
 3.  Чехия
 4.  Португалия
 5.  Венгрия
 6.  Израиль
 7.  Бельгия
 8.  Греция
 9.  Македония
 10.  Австрия

Ссылки 
Статистика турнира на официальном сайте ФИБА-Европа

2010
2010 год в баскетболе